Angelito puede referirse a:
 Diminutivo de ángel.
 Niño de corta edad.
 Angelito: serie de historietas creada por el autor español Manuel Vázquez en 1964.
 Angelito (2006), canción de Don Omar - una de las canciones más temáticas en la historia del Reguetón.
 Angelito (n/d), canción de Carlos Baute.
 Angelito (1981), telenovela venezolana.
Angelito Sarmiento (1947-2015): Político filipino
 Pez Angelito: Squatina.
 El nombre común de la planta ''Ranunculus repens
 Tipo de velorio, en donde se velaba principalmente a infantes con música y cantos, Velorio del angelito.Atelopus angelito''': especie de anfibios